Le Championnat du Portugal de football 1979-1980 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Meilleurs buteurs

Références 

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal